Тихерас има више значења:

 Тихерас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тихерас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику